François Gleize (né le , Neuilly-sur-Seine) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière 
Originaire de la région Centre-Val de Loire, il passe toute sa carrière à Tours, au sein de l'ASGT. Il ne jouera professionnellement pour un autre club que lors de la saison 1991-1992, après la disparition de Tours de l'élite.

En décembre 2007, il devient entraineur-joueur d'un autre club de hockey de la région, les Apaches de Tours.

Lors de la saison 2009-2010, il revient à l'ASGT.

Statistiques 
Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| ASG Tours || France || 7 || 2 || 0  || 2 || 22 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1991-1992 || Bélougas de Toulouse || France 3 || 15 || 22 || 15 || 37 || 4||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1992-1993 || ASG Tours || France 4 ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1993-1994 || ASG Tours || France 3  || 20 || 26 || 16 || 42 || 22||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1994-1995 || ASG Tours || France 3 || 24 || 39 || 28 || 67 || 28||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1995-1996 || ASG Tours || France 3 || 22 || 18 || 8 || 26 || 48||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1996-1997 || ASG Tours || France 3 || 27 || 25 || 31 || 56 || 46||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1997-1998 || ASG Tours || France 3 || 27 || 37 || 24 || 61 || 28||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1998-1999 || ASG Tours || France 2 ||  || 5 || 7 || 12||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1999-2000  || ASG Tours || France 2||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2001-2002 || ASG Tours || France 2 ||  || 12 || 12 || 24||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2002-2003 || ASG Tours || France || 23 || 5 || 9 || 14 || 26||  ||  ||  ||  ||
|-
| 2003-2004 || ASG Tours || Coupe de France || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
| 2003-2004 || ASG Tours || France  ||  25 || 0 || 1 || 1 || 10 || 3 || 0 || 0  || 0 || 12
|-
| 2004-2005 || ASG Tours || France || 28 || 4 || 3 || 7 || 50 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007  || ASG Tours || France 2 || 28 || 2 || 2 || 4 || 8 ||  || || ||	||  	  	 
|-
| 2009-2010  || Diables Noirs de Tours || France 3 || 18 || 6 || 3 || 9 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2010-2011  || Remparts de Tours || France 4 || 10 || 4 || 8 || 12 || 8 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2012-2013  || Remparts de Tours || France 3 || 12 || 0 || 5 || 5 || 10 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4

Références 

Naissance en septembre 1970
Naissance à Neuilly-sur-Seine
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur du Toulouse Blagnac Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Tours